The Lady from the Sea film muto USA del 1911 diretto da Lucius Henderson, tratto da Ibsen
The Lady from the Sea, film muto USA del 1916, diretto da Raymond B. West
The Lady from the Sea, film britannico del 1929, diretto da Castleton Knight
The Lady from the Sea, film Tv britannico del 1974, diretto da Basil Coleman, tratto da Ibsen

Pagine correlate
La donna del mare